A décima sexta edição da Copa Intercontinental ocorreu em 1976, já que a edição da Copa Intercontinental de 1975 foi cancelada. Foi disputada em duas partidas entre o campeão europeu e o sul-americano.

Em 27 de outubro de 2017, após uma reunião realizada na Índia, o Conselho da FIFA reconheceu os vencedores da Copa Intercontinental como campeões mundiais.

História 
O , mesmo como campeão europeu, não encontrou datas compatíveis junto ao campeão sul-americano, , para a disputa da Copa Intercontinental de 1975. Dessa vez, contudo, não houve o mesmo problema e os alemães disputaram o título da disputa com o campeão sul-americano de 1976, o .

A equipe da Baviera mantinha a base da seleção alemã, campeã da Copa do Mundo de 1974, com jogadores como Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Karl Heinz Rummenigge e Gerd Müller.

O Cruzeiro era o primeiro clube brasileiro campeão da Libertadores após o  de Pelé. A equipe contava com os campeões do mundo em 1970, Piazza e Jairzinho, além de outros craques como Nelinho, Zé Carlos, Joãozinho, Palhinha e Dirceu Lopes.

A decisão 
No primeiro jogo, na Alemanha, vitória do Bayern por 2 a 0, gols de Müller e Kappellmann. Na volta, os alemães seguraram a pressão dos cruzeirenses no Mineirão abarrotado de gente (mais de 120 mil pessoas!), e o empate em 0 a 0 garantiu o primeiro título intercontinental do time alemão.

Equipes classificadas

Primeiro jogo 
O primeiro jogo ocorreu na Alemanha com uma vitória por 2–0, realizada pelo time da casa.

Estatísticas

Segundo Jogo 
O segundo jogo realizou-se no Brasil com um empate de 0–0.

Estatísticas

Campeão

Ver também 
 Campeonato Mundial de Clubes
 Libertadores da América
 Liga dos Campeões da UEFA

Ligações externas 
 Dados do Campeonato

1976
Futebol da Europa
Futebol da América do Sul
1976 no futebol
Partidas do Cruzeiro Esporte Clube
Partidas do FC Bayern München